Volksrepubliek Donetsk, Russisch: Донецкая народная республика (Donetskaja narodnaja respoeblika)
De Nieuwe Regeling, een regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers m.b.t. architectuur
Det norske radiumhospital, ziekenhuis in Oslo, in 1932 opgericht en gespecialiseerd in de behandeling van kanker
DNR (radiostation), Luxemburgs radiostation Den Neie Radio
DNR (Hostingbedrijf), Nederlands hostingbedrijf
Niet-reanimatieverklaring, in het Engels Do Not Resuscitate
Een aflevering van Law & Order: Law & Order (seizoen 10), 
Een aflevering van House: Lijst van afleveringen van House 
DNR (Becker), een aflevering van Becker